Vicente est la variante ibérique du prénom Vincent. Vicente et Vincent proviennent du prénom latin Vincentius, lui-même dérivé de vincere qui signifie « conquérir ». Vicente est également devenu un patronyme et un toponyme.

Personnalités portant ce prénom

Patronyme 

 Vicente (1981-), Vicente Rodríguez Guillén, footballeur espagnol ;
 Adrián Vicente Yunta (1999-), taekwondoïste espagnol ;
 Gil Vicente, (1465-1537), poète portugais ;
 Iñigo Vicente (1998-), footballeur portugais ;
 Luís Nunes Vicente, mathématicien appliqué portugais ;
 Manuel Domingos Vicente (1956-), homme d'affaires et homme politique angolais ;
 Rafael Sebastián Guillén Vicente, dit « Sous-commandant Marcos », militant altermondialiste mexicain, porte-parole de l'Armée zapatiste de libération nationale.

Toponyme 

 

Patronyme hispanique
Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom masculin